Аделаи́да:
 Аделаида — город в Австралии.
 Аделаида — гоночная трасса, проложенная по улицам делового центра города Аделаида.
 «Аделаида» — песня группы «Аквариум» из альбомов «Равноденствие» и «Территория» (кавер-версии исполнялись группами Сплин и Ю-Питер).
 «Аделаида» (1797) — песня Л. ван Бетховена на стихи Ф. Маттисона. 
 Аделаида — цвет (красный оттенок лилового цвета; по другим источникам, тёмно-синий).
 Аделаида — казахстанская пауэр-метал группа.
 Аделаида — главный аэропорт Аделаиды. Расположен в пригороде Уэст-Бич.
 Аделаида Юнайтед — австралийский профессиональный футбольный клуб из города Аделаида, штат Южная Австралия.
 (276) Аделаида — астероид, открытый в 1888 году.
 (525) Аделаида — астероид, открытый в 1908 году.
Аделаида — женское имя германского происхождения. От него произошло имя Алиса.

Персоналии, известные по имени 
 Аделаида — графиня Прованса, графиня Форкалькье, дочь графа Прованса Гильома V Бертрана и Аделаиды де Кавене.
 Аделаида — графиня Эно.
 Аделаида Аквитанская (945/952—1004) — королева Франции 987—996.
 Аделаида Бургундская (ок. 1233—1273) — супруга герцога Брабанта Генриха III, регентша Брабанта в 1261—1268 годах.
 Аделаида Венгерская (ок. 1040—1062) — единственная дочь Андраша I из династии Арпадов.
 Аделаида Лёвенштейн-Вертгейм-Розенбергская (1831—1909) — жена короля Португалии Мигела I.
 Аделаида Нормандская (ок. 1026—ок. 1090) — сестра Вильгельма Завоевателя и графиня Омальская.
 
 Аделаида Парижская (ок. 850/853—901) — королева Западно-Франкского королевства в 877—879 годах, вторая жена Людовика II Заики.
 Аделаида Савойская (ок. 1092—1154) — королева Франции в 1115—1137 годах, жена короля Франции Людовика VI и Матье I де Монморанси.
 Аделаида Савонская (ок. 1072—1118) — дочь савонского маркграфа Манфредо из рода дель Васто.
 Аделаида Сузская (1016—1091) — дочь маркграфа Туринского Ольдерико Манфреди II из рода Ардуиничи.
 Аделаида Туринская (1052—1079) — супруга короля (антикороля) Германии Рудольфа Швабского.
 Аделаида Шаумбург-Липпская (1875—1971) — принцесса Шаумбург-Липпская, последняя герцогиня Саксен-Альтенбургская.

См. также 
 Остров Аделаиды — российский остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Аделейд